Sunk steht für:

 Sunk (Hohentauern), Talung in der Steiermark
 Katharina Sunk (* 1990), österreichische Fernsehmoderatorin
 das fahrdynamische vertikale Absinken eines Schiffes über den eigentlichen Tiefgang hinaus, siehe Squat (Schifffahrt)
 die plötzliche Verminderung des Abflusses, siehe Strömungen in offenen Gerinnen